Desa Bambang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bambang (administrativ by i Indonesien, lat -7,06, long 112,40), Jawa Timur, 
 Desa Bambang (administrativ by i Indonesien, lat -8,13, long 112,82), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar